Mendi Airport kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Mendi Airport (flygplats i Etiopien),

Papua Nya Guinea 

 Mendi Airport (flygplats i Papua Nya Guinea), Southern Highlands, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar